Den sorte Domino kan henvise til:

 Den sorte Domino (opera) - en fransk opera af Daniel-François-Esprit Auber fra 1837
 Den sorte Domino (tysk film) - tysk stumfilm fra 1929, baseret på operaen
 Den sorte Domino (film) - dansk stumfilm fra 1910
 En lang karnevalskappe med hætte og vide ærmer